Das Dafabet Masters 2014 war ein Snooker-Einladungsturnier der Main Tour der Saison 2013/14. Das 40. Masters wurde vom 12. bis 19. Januar 2014 im Alexandra Palace in London ausgetragen.

Im Viertelfinale gelang Ronnie O’Sullivan bei seinem 6:0-Sieg über Ricky Walden ein neuer Rekord von 556 „unbeantworteten“ Punkten, das heißt, er machte Frame-übergreifend 556 Punkte, ohne dass seinem Gegner dazwischen ein Punkt gelang.

O’Sullivan besiegte im Finale Titelverteidiger Mark Selby mit 10:4 und gewann damit seinen fünften Masters-Titel.

Preisgeld

Finalrunde

Finale

Century Breaks

Quellen

Weblinks 
 2014 Dafabet Masters – Fotogalerie von World Snooker auf Facebook.

2014
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace